Río Tirón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Tirón (vattendrag i Spanien), 
 Río Pirón, vattendrag, 

Robotskapade Spanienförgreningar